

События 
 Пипин помогает стать герцогом Баварии Тассилону, который формально становится его вассалом.
 748—788 — Герцог Баварии Тассилон, последний из династии Агилольфингов.
 748—750 — Народное восстание в Армении.
 748—750 — Князь Армении Григор II Мамиконян.
 748 — китайские войска династии Тан захватили город Суяб, один из главных городов Тюргешского каганата

Родились 
 Абу-ль-Атахийя — первый арабский философ-поэт.
 22 января — Тан-Те-Кинич, последний известный правитель Южного Мутульского царства со столицей в Агуатеке.

Скончались 
 Агипранд — герцог Сполето.
 Айюб ас-Сахтияни — мусульманский богослов, табиин, хадисовед.
 Васил ибн Ата — один из основоположников мутазилизма.
 22 мая — Императрица Гэнсё, 44-я императрица Японии.
 Индрехтах мак Дунгалайг — король Наута.
 Кхун Бором — культурный герой, прародитель царских династий лаосцев.
 9 декабря — Наср ибн Сайяр, арабский генерал и последний Омейядский губернатор Хорасана.
 18 января — Одилон (герцог Баварии).
 Эдберт I (король Кента).

См. также